Кила-Абдулла (; ; ) — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан. Название происходит от сардара Абдуллы Хана Ачакзая, участника Англо-афганской войны 19-го века.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на четыре техсила: Чаман, Гулистан, Добанди и Кила-Абдулла.

Транспорт 
Через территорию округа идёт Ходжакский проход издревле соединявший Центральную Азию с Индией. В 1891 году открыт железнодорожный Ходжакский тоннель.

Ссылки 
 KILLA SAIFULLAH  DISTRICT AT A GLANCE 

Округа пакистанского Белуджистана